Con Kollwitz si può intendere:

Karl Kollwitz
Käthe Kollwitz
8827 Kollwitz